

Топоніми

Петрич () — місто в Благоєвградській області. Входить до складу общини Петрич.
 Петрич () — община в Благоєвградській області.
 Петрич () — село в Софійській області. Входить до складу общини Златиця.

Особи 

 Бранка Петрич — югославська та сербська акторка
 Младен Петрич ( [],  1 січня 1981, Дубраве) — хорватський футболіст боснійського походження, нападник клубу «Фулхем» та національної збірної Хорватії.
 Шома Орлаї Петрич (, 1822–1880) — угорський художник.